Foucaux ist der Familienname folgender Personen:

 Camille Foucaux (1906–1976), französischer Radrennfahrer
 Philippe Édouard Foucaux (1811–1894), französischer Tibetologe und Indologe